Miles Taylor steht für:

 Miles Taylor (Politiker, 1805), US-amerikanischer Politiker
 Miles Taylor (Historiker, 1961), britischer Historiker
 Miles Taylor (Politiker, 19??), US-amerikanischer Politiker
 Miles Taylor (Ruderer), irischer Sportler